Francesco Calogero ist der Name folgender Personen:

* Francesco Calogero (Physiker) (* 1935), italienischer Physiker
 Francesco Calogero (Regisseur) (* 1957), italienischer Regisseur